Autocesta A6 ("Goranka") je autocesta u Gorskoj Hrvatskoj koja ide od Bosiljeva prema Rijeci.
Povezuje Rijeku s Delnicama i Karlovcem te sa Zagrebom preko A1.

Zahtjevniji objekti:
 Tunel Tuhobić 2141 m
 Vijadukt Drežnik 2485 m

Najviša kota Autoceste A6 je prijevoj Dedin 860 m.n.m

Povijest 

 Prve dionice ove autocesta izgrađene su od Orehovice do Kikovice 1971. i od Zagreba do Karlovca 1972. godine.
 Nakon izgradnje prve dvije dionice 1982. u promet se pušta dionica Kikovica - Oštrovica kao poluautocesta, a kao autocesta izgrađena je 2007.
 Dionica Oštrovica - Vrata, a kao autocesta izgrađena je 2008.
 Dionica Vrata - Delnice izgrađena je 1996. kao poluautocesta, a kao autocesta izgrađena je 2008.
 Dionica Delnice - Kupjak izgrađena je 1997. kao poluautocesta, a kao autocesta izgrađena je 2008.
 Dionica Kupjak - Vrbovsko izgrađena je pola kao poluautocesta, a pola kao autocesta, a kao autocesta izgrađena je 2008.
 Dionica Vrbovsko - Bosiljevo izgrađena je kao autocesta 2003.
 21. listopada 2008. puštene su promet i zadnje dvije dionice Kupjak - Vrbovsko i Oštrovica - Vrata i time je izgradnja autoceste završena.

Objekti na autocesti prema dionicama

Izvori

Vanjske poveznice 

 Autocesta A5 na stranicama Hrvatske udruge koncesionara za autoceste s naplatom cestarine
 ARZ
 https://www.motorways-exits.com/europe/hr/a6.html

Autoceste u Hrvatskoj